Maasin steht für:

 Maasin City, philippinische Stadt
 Maasin (Iloilo), philippinische Stadtgemeinde